Jean Desfossés (1787-1854), marchand et homme politique fédéral du Bas-Canada ;
 Joseph Romain-Desfossés, dit Romain-Desfossés (1798-1864), officier de marine et homme politique français, amiral, député, ministre et sénateur sous le Second Empire ;
 Victor Antoine Desfossés (1835-1899), agent de change à Paris, banquier, investisseur, collectionneur d’art et patron de presse français.

Voir aussi 

 Cote Desfossés, quotidien économique et boursier français qui a fusionné en 1992 avec La Tribune, pour donner naissance au titre La Tribune Desfossés